Élu Produit de l'Année est une marque commerciale représentée sous forme d'un logotype. La société de services Produit de l'Année France l'exploite comme marque de récompense industrielle qu'elle délivre aux entreprises qui soumettent leurs produits à un vote de consommateurs et un test en situation réelle de consommation réalisés par des sociétés d'études indépendantes et renommées.

Cette marque est déposée à l'INPI comme propriété de la société POY Worldwide .

Historique 
C'est en 1987 que la marque est née en France. L’idée est de créer un concours où seraient récompensés les équipes marketing et les produits innovants en donnant la parole au consommateur : le logo « Élu Produit de l’Année » est né. Cette société est indépendante et est détenue par le groupe belge indépendant POY Group.

Ne votent que les consommateurs utilisateurs du produit évalué. Les consommateurs sont amenés à se prononcer sur les raisons de leur vote ainsi que sur leur intention d’acheter une nouvelle fois ou non le ou les produits.

Depuis le début des années 2000, la marque Élu Produit de l'Année se développe à l'étranger. Cependant, il est important de noter que la marque est internationale mais pas globale. En effet, chaque pays agit de façon indépendante en respectant les modalités du concours.

Rôle du « comité d'experts » 
Dès sa création, la société détentrice de la marque a souhaité s’entourer d’un « comité d'experts » afin de garantir la transparence dans sa démarche, sa déontologie et sa méthodologie.

Ce comité est constitué de syndicats et organisations professionnelles ainsi que d’associations professionnelles des métiers du commerce, du marketing et de la communication.

Le rôle du comité est de statuer sur la validation des candidatures en veillant à ce que les industriels respectent l’intégralité des critères d’éligibilité au concours.

Rôle de Nielsen IQ 
Depuis 2011, le groupe Nielsen est chargé de l'élection des produits qui pourront utiliser le logo sur leurs emballages. Les tests en situation réelle de consommation sont pris en charge par l'application treetz.

Références

Liens externes 
 Site officiel

Marque française
Politique de produit